Баабда ( — Qada' Baabda) — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.
Административный центр района — город Баабда.

География 
Район расположен в западной части Ливана и занимает площадь 194 км². На севере граничит с районом Матн, на юге — с районом Алей, на востоке — с районом Захле, на северо-западе — со столичным районом Бейрут, на западе омывается водами Средиземного моря.

Муниципалитеты 
Административно район разделён на 45 муниципалитетов:
 Aabadiyeh
 Aaraiya
 Arsoun
 Baabda — Louayzeh
 Baalchmay
 Bmaryam
 Borj El Brajneh
 Boutchay — Merdacheh
 Bsaba
 Btekhnay
 Bzebdine
 Chbaniyeh
 Chiyah
 Chouit
 Deir El Harf
 Dlaybeh — Aarbaniyeh
 Falougha — Khalouat
 Furn Ech Chebbak
 Ghbayreh
 Hadath Beyrouth — Haret el Botm — Sibnay
 Hammana
 Haret es Sitt
 Haret Hreik
 Hasbaiya El Matn
 Hazmiyeh
 Jouar El Haouz
 Jouret Arsoun
 Kfar Chima
 Kfar Selouane
 Khreibeh
 Kneisseh
 Mreijeh — Tahouitat El Ghadir — Laylakeh
 Ouadi Chahrour El Aaoulia
 Ouadi Chahrour Es Soufla
 Qalaa
 Qobbayaa
 Qornayel
 Qortada
 Qrayeh
 Qsaibeh
 Ras El Harf
 Ras El Matn
 Rouaysset El Ballout
 Salima
 Tarchich

Примечания 

Районы Ливана